Bastianini puede referirse a:
 Pablo Bastianini, futbolista argentino
 Enea Bastianini, motociclista italiano